Friedrich Adolf Paneth (1887–1958) – chemik austriacko-brytyjski
 Josef Paneth (1857–1890) – austriacki fizjolog, odkrywca komórek Panetha
 Piotr Paneth (ur. 1954) – polski chemik, profesor Politechniki Łódzkiej